Melanie

 Melanie — седьмой студийный альбом певицы Селин Дион.
 Melanie — одна из торговых марок белорусской кодитерской фабрики «Спартак».
 Melanie — женское имя